

Geografia
 Estes Park –  centro abitato degli Stati Uniti d'America, situato nella contea di Larimer dello Stato del Colorado

Persone
 Clarissa Pinkola Estés (1945) – scrittrice, poetessa e psicoanalista statunitense
 Ellen Estes (1978) – pallanuotista statunitense
 Jacob Aaron Estes (1972) – regista e sceneggiatore statunitense
 John Curtis Estes, in arte John Holmes (1944-1988) – attore pornografico statunitense
 Richard Estes (1932) – pittore statunitense
 Rob Estes (1963) – attore statunitense
 Ron Estes (1956) – politico statunitense
 Sleepy John Estes (1899-1977) – cantante e musicista statunitense
 Will Estes (1978) – attore statunitense

Altro
 Estes Industries – azienda di razzimodellismo statunitense